Nino – nome proprio di persona georgiano femminile
 Nino – nome proprio di persona italiano maschile
 Nino – re assiro
 Nino – calciatore brasiliano
 Nino – protagonista del manga e anime Nino, il mio amico ninja
 Nino – personaggio del videogioco Beyond Good & Evil

Per un elenco di persone di nome "Nino" v. qui e qui.

Inoltre, con la grafia Niño, si può riferire a:
 El Niño - fenomeno meteorologico legato a una corrente del Pacifico
 El Niño (film, musica, sport ecc.) - v. disambigua
 Santo Niño (spagnolo, santo Bambino) - nome di località e altro, v. disambigua
 Ill Niño - gruppo metal
 Fernando Niño - calciatore